Рыжо́ва — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы 
 Рыжова, Антонина Алексеевна (1934—2020) — советская волейболистка.
 Рыжова, Варвара Николаевна (1871—1963) — российская и советская актриса театра и кино.
 Рыжова, Галина Лазаревна (род. 1928) — доктор химических наук, профессор ТГУ.
 Рыжова, Ксения Олеговна (род. 1987) — российская легкоатлетка.
 Рыжова, Ольга Юрьевна (род. 1984) — российская самбистка.
 
 Рыжова, Чарна Михайловна (1957—2016) — латвийская журналистка.
 Рыжова, Юлия Васильевна (род. 1989) — российская дзюдоистка.